Fontanna przy ul. Chopina w Toruniu – zabytkowa fontanna w Toruniu.

Lokalizacja 
Fontanna znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Chopina, w sąsiedztwie budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Charakterystyka 

Fontannę stanowiącą część tzw. małej architektury, która otacza budynek Wydział Matematyki i Informatyki UMK otwarto w 1947 roku. Realizuje ona, podobnie jak stanowiący jej tło obiekt, założenia architektury modernizmu. W 2006 roku zaniedbany wodotrysk przejęły od władz UMK na okres nieokreślony władze Torunia. W 2007 roku gruntownie go wyremontowano. 

W skład fontanny wchodzą cztery niecki w kształcie kwadratu o wymiarach 5,00 mb x 5,00 mb x 0,35 mb – każda o objętości 8,75 m3. W każdej z nich znajduje się dysza pięciopalcowa wraz z oświetleniem. Wodotrysk jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. Pieczę nad zielenią wokół niego sprawuje Biuro Ogrodnika Miejskiego, zaś konserwacją zajmują się Toruńskie Wodociągi.

W 2011 roku fontanna została objęta ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Fontanny w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu